Solar2D (бывшая до 2020 года «Corona SDK») — бесплатный фреймворк с открытым исходным кодом для создания игр и приложений, разработанный компанией Corona Labs Inc. Solar2D позволяет создавать мобильные 2D-приложения для различных платформ без необходимости вносить изменения в код. Заявлена поддержка таких платформ, как Android, iOS, Kindle, macOS, Windows, Linux. Предусмотрена сборка веб-приложений (HTML5).

Solar2D использует язык Lua для реализации логики приложений. Помимо этого разработчики имеют возможность обращаться к нативным библиотекам или API с помощью языков C, C++, Objective-C или Java.

Основные возможности 
 Возможность разработки для мобильных и десктопных платформ;
 Поддержка физического движка Box2D и системы частиц;
 Возможность разработки и установки дополнительных плагинов, расширяющих функциональность движка;
Эмуляция различных разрешений экрана и устройств;
Работа с аудио, графикой, данными акселерометра, технологией GPS, криптографией, сетями, пользовательским вводом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Игровые движки
Программное обеспечение, программируемое с помощью Lua